La Kypello Kyprou 2000-2001 fu la 59ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo quinto titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 32, divise in un tabellone di cinque turni: sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale. Il primo turno e la finale furono giocate in partita unica, mentre negli altri turni erano previste gare di andata e ritorno. La finale fu giocata il 12 maggio 2001 a Nicosia.

Risultati

Sedicesimi di finale
Tranne gli incontri tra Kinyras Empas e Ethnikos Achna e tra Enosi Kokkinotrimithias e Aris Limassol (disputati il 29 novembre), tutte le gare furono giocate il 2 dicembre.

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
 Divisione A 2000-2001 (Cipro)
 Seconda Divisione 2000-2001 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2000-01